Diversos equipos ciclistas han tenido el nombre Orbea:

 El Grupo Deportivo Orbea-Danena tuvo un equipo profesional (1984-1989), y años antes uno aficionado.
 Orbea Continental, equipo de categoría Continental desde 2005, tras haber sido hasta entonces aficionado.
 Rubicon-Orbea, equipo asociado a la fundación Livestrong.
 MBK Orbea Team, equipo de bicicleta de montaña.

Orbea